— мангака, наиболее известная благодаря работам Earthian и «Нелюбимый».

Настоящее имя — . Родилась в Токио 9 июля 1965 года. Место проживания — Токио, район Сетагая. В 1986 г. выходит её первая манга — Metal Heart, с которой началась карьера Юн Коги в качестве художницы и иллюстратора, до этого та создавала додзинси, будучи простым любителем. Кога Юн стала одним из основоположников жанра сёнэн-ай, у неё запоминающийся стиль рисунка. Сейчас популярна как на родине в Японии, так и в других странах мира.

Манга

Текущие работы

Завершённые работы

Короткие работы 
Эти короткие работы издавались только в журналах, они никогда не публиковались в танкобонах.

Совместные работы

Дизайн в аниме 
 Carol: A Day In A Girl's Life (Наото Кинэ)
 High School Aura Buster (Мио Вакаги)
 Mobile Suit Gundam 00
 Mobile Suit Gundam 00 the Movie: A wakening of the Trailblazer
Un-Go

Дизайн в видеоиграх 
 Shinou Densetsu Crystania ()
 Amusing Dream ()
 Bloody Bride: Imadoki no Vampire

Ссылки 
 Блог.
 Официальный сайт.
 embrace — фан-сайт.

 
Родившиеся в Токио
Дизайнеры персонажей аниме
Художники-иллюстраторы Японии